Praia do Itaguaçu (Angra dos Reis) - na Ilha Grande
Praia do Itaguaçu (Ilhabela)
Praia do Itaguaçu (Florianópolis)
Praia do Itaguaçu (São Francisco do Sul)

Desambiguações de praias